Khan – titolo nobiliare 
 Aga Khan – titolo ereditario dello imam nello sciismo

Geografia
 Khan Bebin – città dell'Iran
 Khan Tengri – montagna del Kazakistan
 Khan Yunis – centro abitato della striscia di Gaza
 Khan Sahib – città dell'India
 Preah Khan – città dell'India
 Preah Khan Kompong Svay – complesso archeologico della Cambogia
 Khan el-Khalili – suq de Il Cairo 
 Thiriya Nizamat Khan – suddivisione dell'India

Personaggi immaginari 
 Khan – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Khan – personaggio della serie letteraria The Secrets of Droon
 Khan Noonien Singh – personaggio immaginario della serie televisiva Star Trek
 Erlik Khan – personaggi formato da vampiri che compaiono nella serie a fumetti Dampyr
 Feofar Khan – personaggio del romanzo Michele Strogoff di Jules Verne
Shao Kahn – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat

Persone

Altro 
 Khān – sinonimo di "caravanserraglio"
 Khan – gruppo musicale britannico degli anni settanta
 Khan – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1975